Ciutadella är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Ciutadella ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Menorca.

Terrängen runt Ciutadella är platt. Havet är nära Ciutadella västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ciutadella. Runt Ciutadella är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Ciutadella är det största samhället i trakten. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna